Я́рус — ряд, строй, порядок в длину, по уровню; пласт, слой, этаж; каждый из рядов, лежащих один на/над другим.
 Ярус в архитектуре — элемент горизонтального членения, повторяющаяся часть сооружения; ярусы располагаются друг над другом.
 Ярус в театре — балкон с местами для зрителей, идущий вдоль задней и боковых стен зрительного зала.
 Ярус в геологии — подразделение общей стратиграфической шкалы, объединяющее отложения, образовавшиеся в течение одного геологического века и отвечающие определённому этапу геологического развития.
 Ярус в геоботанике — элемент вертикальной структуры фитоценоза.
 Ярус в рыболовстве — крючковое орудие лова, используемое в океаническом или прибрежном лове разрежённых скоплений пелагических и донных рыб, а также кальмаров.

См. также 

 Ярусово

Примечания